Бе́рдекин, или Бёрдекин (), — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Бердекин, Кэтрин (1896—1963) — английская писательница.

Топонимы 
 Бердекин — река в австралийском штате Квинсленд.
 Бердекин — графство в австралийском штате Квинсленд.

Примечания